Вальдберг:

 Вальдберг, Геннадий Юрьевич (род. 1947) — израильский писатель

См. также 
 Виндигштейг